Joël Denot, né en 1961, est un photographe français.

Biographie 

À l’opposé d’une photographie de constat représentant la réalité, les images de Joël Denot se concentrent sur les éléments essentiels de la photographie : la couleur et la lumière. Entièrement réalisées à la prise de vue, elles relèvent d’un geste purement photographique, sans travail de laboratoire. Alternant de grands Cibachromes en tirage unique et des Polaroïds, Joël Denot élabore ses prises de vue à partir d’intensités lumineuses différentes, d’une lumière maîtrisée et colorée à une lumière saturée qui dissout la couleur dans le blanc. Il résulte de ces différences de sensibilité lumineuse un jeu de recouvrement entre blanc et couleur où le sujet disparaît et apparaît. 

« Ce que cet objet est censé nous présenter se dérobe sans cesse. La relation d’identification que nous sommes tentés d’établir avec lui en tant qu’entité matérielle, comme avec l’image du corps qu’il expose, est déçue. L’objet n’est en fait qu’un lieu de passage pour le regard. Il est remarquable qu’un photographe, parce qu’il a le souci, selon ses propres termes, de « casser la fascination », déjoue ce piège, alors que ses contemporains sont si nombreux à vouloir faire d’une photographie une chose aussi lourde et fétichisée qu’un tableau » (Catherine Millet).

Joël Denot a également édité un recueil des conférences de Bernard Lamarche-Vadel, La bande-son de l'art contemporain (Editions Ifm-Regard, 2006).

Expositions 

 1998 : Janvier en Bourgogne, Chalon-sur-Saône
 1999 : Paris Photo, Galerie Re, Paris
 2001 : Art Basel, Bâle
 2003 : Art Brussels
 2004 : Galerie Frank Elbaz, Paris 
 2005 : Photographiques de Arles, Arles
 2009 : Galerie Oniris, Rennes (exposition personnelle en janvier)
 2010 : Art Paris + Guest avec la Galerie Oniris, Grand-Palais, Paris
 2012 : Galerie Nec, Paris
 2013 : Art Karlsruhe mars 2013 avec la Galerie Oniris, Karlsruhe, Allemagne
 2013 : Art Paris avril 2013 avec la Galerie Oniris, Grand-Palais, Paris
 2013 : Galerie Oniris, Rennes ( personnelle en septembre)
 2017 : Galerie Maubert, Paris 
 2019 : CAP Royan, Centre d'Arts Plastiques de Royan

Bibliographie 
 Catherine Millet, Joël Denot : Photographier la lumière, Catalogue d’exposition, Paris, 2004.

Liens externes 

Photographe français du XXe siècle
Photographe français du XXIe siècle
Naissance en 1961